Pata kan avse:

 Pata (fiskeredskap) – en fast avspärrning för fiske i en älv
 Parallell ATA – en ANSI-standard för anslutning av lagringsminne till datorer

Geografi

Australien 

 Pata (ort i Australien), South Australia, Loxton Waikerie,

Filippinerna 

 Pata (ort i Filippinerna), Cagayandalen, Province of Cagayan, 
 Pata (kommun), Muslimska Mindanao, Province of Sulu,

Se även 
 Pata Pata, en sång av Miriam Makeba
 Pata negra, en typ av skinka

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar